Crosman steht für:

 Crosman (Waffenhersteller), ein amerikanischer Hersteller von Waffen

Crosman ist der Familienname folgender Personen:

 John S. Crosman (1820–1884), US-amerikanischer Politiker